Franciaország
Morcourt, település Aisne megyében
Morcourt, település Somme megyében